Водяной опоссум, или плавающая сумчатая крыса (; иногда также плавун) — единственное приспособленное к жизни в воде сумчатое млекопитающее, представитель монотипного рода Chironectes семейства опоссумов.

Описание 
Тело водяного опоссума имеет обтекаемую и хорошо приспособленную к жизни в воде форму. Его мех серо-чёрного цвета отталкивает влагу, на задних ногах имеются плавательные перепонки. Уши круглые и голые. У обоих полов имеется сумка. У самки сумка открывается назад и закрывается водонепроницаемо, сумка самца закрывается хуже и служит для того, чтобы во время плавания поместить в неё мошонку и уменьшить тем самым сопротивление воды. Длина водного опоссума составляет примерно от 30 до 40 см, голый, похожий на крысиный хвост может быть длиной до 40 см.

Распространение 
Водяной опоссум населяет реки и озёра в Центральной и Южной Америке, от южной Мексики до северной Аргентины.

Питание 
Водный опоссум чаще плотоядное животное, его питание состоит из раков, улиток и рыб. Иногда он поедает также водоросли и плоды.

Размножение 
Наиболее характерный признак водного опоссума — это водонепроницаемая и герметичная сумка самки. Во время погружения матери детёныши могут находиться в ней несколько минут при низкой концентрации кислорода. В помёте в среднем от 2 до 5 детёнышей. Водные опоссумы принадлежат к самым быстро растущим сумчатым животным. Примерно через 40 дней после рождения детёныши больше не помещаются в сумку, тогда они вывешивают свои лапы, в то время как голова всё ещё крепко связана с соском. Примерно через неделю они оставляют мать.

Продолжительность жизни водных опоссумов составляет максимум 3 года.

Примечания

Литература 
 Ronald M. Nowak: Walker's Mammals of the World. Johns Hopkins University Press, Baltimore 1999, ISBN 0-8018-5789-9

Млекопитающие Южной Америки
Опоссумы
Животные, описанные в 1780 году
Монотипические роды млекопитающих